Onze navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Cumberland d'après le Cumberland, l'un des 39 comtés traditionnels de l'Angleterre :
 le , un vaisseau de  rang de 80 canons, lancé en 1695, capturé par les Français à la bataille du cap Lizard en 1707, vendu en 1705 à Gênes, vendu en 1717 à l'Espagne et renommé Principe de Asturias, re-capturé par les britanniques en 1718 à la bataille du cap Passaro, vendu à l'Autriche en 1729 et renommé San Carlos ;
 le , un vaisseau de  rang de 80 canons, lancé en 1710, reconstruit en 1739 avec 66 canons, coule au mouillage en 1760 ;
 le , un brûlot de 8 canons initialement nommé Alex Roberts, détruit en 1742 ;
 le , un brûlot  de 8 canons en service en 1745 ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons, lancé en 1774, détruit en 1805 ;
 le , une goélette commandée en 1803, capturée par les Français en 1804 ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons, lancé en 1807, converti en navire de transport (pour bagnards) en 1830 et renommé HMS Fortitude en 1833, vendu peu après 1870 ;
 le , un vaisseau de  rang de 70 canons, lancé en 1842, utilisé comme navire d'entraînement après 1870, brûlé en 1889 ;
 le , un croiseur cuirassé de la classe Monmouth, lancé en 1902, vendu en 1921, détruit en 1923 ;
 le , un croiseur lourd de la classe County, lancé en 1926, détruit en 1959 ;
 le , une frégate de Type 22 lancée en 1986 et sortie du service le .

Cumberland